Велемичский сельсовет (белор. Веляміцкі сельсавет) — административная единица на территории Столинского района Брестской области Белоруссии. Административный центр - агрогородок Велемичи.

История 
Сельсовет образован в 1940 г.

Состав 
Велемичский сельсовет включает 4 населённых пункта:
 Велемичи — агрогородок
 Ольпень — деревня
 Старина — деревня
 Турское — деревня

Примечания

Ссылки 
 Столинский райисполком 

Сельсоветы Столинского района